Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2003 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 20 do 26 stycznia 2003 w hali Malmö Isstadion w Malmö.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek jego rodaczka Irina Słucka. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin, zaś w parach tanecznych ich rodacy Irina Łobaczowa i Ilja Awierbuch.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2002 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1989 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym było Tango Romantica.

Przypisy

Bibliografia 
 

2003
2003 w sportach zimowych
Sport w Malmö
2003 w Szwecji